Michael et Mike Shea sont des noms pouvant désigner:

 (1867-1927), joueur américain de baseball
Michael A. Shea (1894-1954), homme politique du Dominion de Terre-Neuve
Michael Shea (1938-2009), auteur et secrétaire de presse écossais
 (né en 1962), acteur amércian
Michael Shea (1946-2014), auteur américain
Michael Shea (né en 1961), joueur autrichien de hockey sur glace
 (né en 1967), juge américain du Connecticut
 (né en 1983), athlète paralympique américain de snowboard

Voir aussi

Shea, Michael